Олд может означать:

Обращение 
В языках германской группы добавление «Олд …» (от  — «старый») к имени или прозвищу, соответствует русскому дружескому обращению «старина …»:
 «Олд Шаттерхенд» — «старина Разбивающая рука»
 «Олд Шурхенд» — «старина Верная Рука»

Фамилия 
 Олд, Александр (род. 1981) — канадский хоккеист.
 Олд, Берти (1938—2021) — шотландский футболист, тренер.
 Олд, Уильям (1924—2006) — поэт, публицист и переводчик на языке эсперанто.
 Олд, Уолтер Горн (Сефариал) (1864—1929) — английский астролог, теософ и писатель.
 Олд, Энди (1900—1977) — американский футболист.